Anché se poate referi la:
Anché, localitate în departamentul Indre-et-Loire, Franța
Anché, localitate în departamentul Vienne, Franța